Карл Майет (; 11 августа 1810, Берлин — 18 мая 1868, Штеттин) — немецкий шахматист и юрист. Состоял в Берлинской плеяде.

Биография 
Происходил из семьи гугенотов. Окончил Гимназию монастыря Грауэн-Клостер в Берлине. Изучал юриспруденцию в Берлинском и Гейдельбергском университетах. Работал адвокатом и нотариусом при Берлинском городском суде. С 1840 г. работал в Потсдаме и Штеттине.

В 1851 г. женился на дочери богослова Ю. А. Л. Вегшайдера. В браке родились 2 дочери.

Двоюродный брат — В. Ганштейн.

Вклад в теорию дебютов 
Внес большой вклад в анализ испанской партии для первого издания книги П. фон Бильгера „Handbuch“.

Именем Майета называется вариант королевского гамбита: 1. e4 e5 2. f4 ef 3. Кf3 g5 4. Сc4 Сg7 5. d4 d6 6. c3.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Некролог в Новой белинской шахматной газете 

Шахматисты Германии
Спортсмены Берлина